Schlecker steht für:
 Schlecker, deutsches Drogerie-Unternehmen
 eine Süßware, siehe Dauerlutscher

Schlecker ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Schlecker (* 1944), deutscher Drogerie-Unternehmer
 Lars Schlecker (* 1971), deutscher Drogerie-Unternehmer
 Meike Schlecker (* 1973), deutsche Drogerie-Unternehmerin

Siehe auch:
 Schleker